Гужвин — фамилия. Известные носители:
 Гужвин, Анатолий Петрович (1946—2004) — губернатор Астраханской области в 1991—2004 годах.
 Гужвин, Павел Фёдорович (1931—1998) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.